Кличук Роман Васильевич (31 октября 1972, Черновцы) — украинский бизнесмен, политик, мэр Черновцов с 30 ноября 2020.

Биография 
Родился 31 октября 1972 года в Черновцах в семье врачей. Окончил Буковинский медицинский университет, учился в Киево-Могилянской бизнес-школе. До 1997 года работал медиком, дальше пошел в бизнес.

Студентом ездил в Румынию, Турцию и Югославию, торгуя на Украине местными товарами, также покупал в отдаленных селах овощи, продавал их в Чернигове, покупал пиво на местном пивзаводе, перепродавая его. Алкоголь стал основой бизнеса Кличука. 1998 года с партнерами создал компанию «Рома», Кличук стал ее руководителем. Компания специализируется на оптовой продаже алкоголя и продуктов питания, является одним из лидеров продаж алкогольных, пиво-безалкогольных напитков и кондитерских изделий в Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Кличук владеет сетью ресторанов, пабов и пиццерий, объединенных в компанию «Гойра групп», также является совладельцем компании «Брусницкая Мацеста», занимающейся ресторанным и гостиничным бизнесом.

Кличук является родственником бывшего министра юстиции Павла Петренко. В 2015 году Божену Петренко, племянницу Петренко по материнской линии, и племянницу Кличук по отцовской, подозревали в неправомерном приобретении двух квартир и машины на сумму в 7 млн грн. Мать Божены заявила, что деньги они от Кличук, хотя он сам опроверг эту информацию.

С 2020 года является членом наблюдательного совета Черновицкого национального университета.

Критика 
Кличука обвиняли в неуплате налогов и нелегальной продаже алкоголя.

Политика 
2006—2010 — депутат Черновицкого облсовета от партии «Батькивщина».

В 2018 году перешел в партию Самопомощь, 2019 баллотировался в нардепы (№ 89 в списке).

29 ноября 2020 Кличук победил на выборах мэра Черновцов от партии «Единая альтернатива».

Примечания

Ссылки 
 

Члены партии «Самопомощь»
Депутаты Черновицкого областного совета
Предприниматели Украины
Выпускники Киево-Могилянской бизнес-школы
Выпускники Буковинского медицинского университета